Healy kan som auktorsnamn betyda:

 Rosanne A. Healy
 Brenda Healy (1932–2006), brittisk zoolog 

Robotskapade auktorsförkortningar